Termin -{katehaza}- ima više značenja.
 Katehol 1,2-dioksigenaza
 Katehol 2,3-dioksigenaza